Iven ist

 der Name einer Gemeinde in Mecklenburg-Vorpommern, siehe Iven
 ein männlicher Vorname, siehe Iven (Vorname)

Iven ist der Familienname folgender Personen:
 Adrienne Iven (* 1983), kamerunische Fußballspielerin
 Alexander Iven (1854–1934), deutscher Bildhauer
 Anja Iven (* 1963), deutsche Journalistin
 Christiane Iven (* 1965), deutsche Lied-, Konzert- und Opernsängerin sowie Gesangspädagogin
 Ernst-Günther Iven (1929–2020), deutscher Sportler und Sportfunktionär
 Henning Iven († 1469), Bischof von Cammin
 Hans Iven (1928–1997), deutscher Politiker (SPD)
 Johann Jakob Iven (1775–1853), deutscher Priester und Generalvikar
 Mathias Iven (* 1960), deutscher Philosoph und Autor
 Ottokar Iven (* 1940), deutscher Politiker (CDU); von 1994 bis 1999 Bürgermeister der Kreisstadt Mettmann

Siehe auch:
 Ivens